Brygady artylerii noszące numer „26” lub „XXVI”:

Polskie:
 26 Brygada Artylerii Haubic (1951–1955)
 26 Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1968–1990) → 26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

Rosyjska
 26 Brygada Artylerii (ros. 26-я артиллерийская бригада) (1863–1917)